Istrățescu ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Istrățescu (* 1975), rumänischer Schachspieler
 Vasile Istrățescu (* 1937), rumänischer Mathematiker